La Lentopallon Mestaruusliiga 2015-2016 si è svolta dal 26 settembre 2015 al 19 aprile 2016: al torneo hanno partecipato undici squadre di club finlandesi e la vittoria finale è andata per la terza volta, la seconda consecutiva, al Lentopalloseura Kokkolan Tiikerit.

Regolamento

Formula
Le squadre hanno disputato un girone all'italiana, sfidandosi per tre volte; al termine della regular season:
 Le prime otto classificate hanno acceduto ai play-off scudetto, strutturati in quarti di finale, semifinali, entrambe giocate al meglio di tre vittorie su cinque gare, finale per il terzo posto, giocata al meglio di due vittorie su tre gare, e finale, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare.
 Le ultime due classificate e due squadre della Lentopallon 1-sarja hanno acceduto ai play-out, strutturati in una finale, giocata al meglio di tre vittorie su cinque gare: se a vincere è stata la squadra di Lentopallon Mestaruusliiga questa rimane in Lentopallon Mestaruusliiga, invece se a vincere è stata la squadra di Lentopallon 1-sarja questa è promossa in Lentopallon Mestaruusliiga, mentre la squadra di Lentopallon Mestaruusliiga è retrocessa in Lentopallon 1-sarja.

Criteri di classifica
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular season

Risultati

Classifica

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Play-out

Verdetti

Statistiche

NB: I dati sono riferiti esclusivamente alla regular season.

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2015
Pallavolo nel 2016
 2015-2016